Château de Montjoie peut faire référence au :
 château de Montjoie () aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie (France)
 château de Montjoie ()  situé à Montjoie (Allemagne)
 Château de Montjoie-le-Château () situé à Montjoie-le-Château, dans le Doubs (France)
 Château de Montjoie situé à Chamborigaud, dans le Gard (France).

Voir également :
 Château de Montjoye (Clairefontaine) () situé à Clairefontaine-en-Yvelines, dans les  Yvelines (France)